Ewiger Friede steht für die Friedensverträge
 Ewiger Friede (1634), Polen-Litauen – Zarentum Russland
 Ewiger Friede (1686), Polen-Litauen – Zarentum Russland
 Ewige Richtung mit Frankreich (1516), Schweiz – Frankreich

Siehe auch:
 Ewiger Frieden (532)
 Ewiger Landfriede (1495)
 Friedhof Ewiger Frieden (Herford)
 Zum ewigen Frieden (Werk von Immanuel Kant)